Il pugilato pesi medi femminile dei giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 si è svolto tra il 14 e il 21 agosto presso il Riocentro.

Formato della gara
Gli incontri si sono svolti su quattro round di due minuti. Le pugili hanno ottenuto un punto per ogni pugno portato alla testa o alla parte alta del corpo dell'avversaria. Finendo a terra per più di 10 secondi si è perso l'incontro. Lo schema è ad eliminazione diretta. Tutte le categorie femminili hanno avuto 12 partecipanti. Le vincitrici delle semifinali si sono giocate la medaglia d'oro, mentre entrambe le sconfitte hanno avuto la medaglia di bronzo.

Programma
Ora di Rio de Janeiro (UTC-3)

Risultati

Note

Altri progetti 

Pugilato ai Giochi della XXXI Olimpiade